Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2012 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sara Errani in Roberta Vinci sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (tretji krog)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (prvakinji)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
  Marija Kirilenko /  Nadja Petrova (četrtfinale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (tretji krog)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina (tretji krog)
  Katarina Srebotnik /  Ženg Džie (prvi krog)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(polfinale)

<ol start="9">
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(tretji krog)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(drugi krog)
  Julia Görges /  Květa Peschke ''(četrtfinale)
  Anastasia Rodionova /  Galina Voskobojeva ''(drugi krog)
  Bethanie Mattek-Sands/  Sania Mirza ''(tretji krog)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(tretji krog)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic ''(drugi krog)
  Hsieh Su-wei /  Anabel Medina Garrigues ''(polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= V King    J Švedova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Hercog    A Klepač
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Bratchikova    A Panova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Halep    O Savchuk
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Voráčová    K Zakopalová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Date-Krumm    A Wozniak
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= J Görges    K Peschke
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

Ženske dvojice
2012